Такмичење у дисциплини 20 -{km}- ходање за мушке, одржано је 20. августа на улицама Атине са почетком у 9,00 часова. Старт и цињ је био на Олимпијском стадиону. За такмичење се пријавило 48 такмичара из 28 земаља. Трку је завршио 41 такмичар 3 су одустала, а 4 су дисквалификована у току трке. Предраг Филиповић такмичар Србије и Црне Горе звршио је трку на 39 месту.

Рекорди 
(20. августа 2004)

Победници

Коначни резултати

Такмичари који су одустали 
 Алесандро Санделини 
 Бернардо Сегура 
 Јуки Јамазаки

Дисквалификовани такмичари 
 Ксавиер Морено 
 Јири Малисја 
 Ное Хернандез 
 Робет Хефеман

Види још 
 Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици, мушки, 20 km ходање

Литература 
 IAAF official results

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.